Kirke Hvalsø (plaats), plaats in Denemarken
 Kirke Hvalsø (parochie), parochie in Denemarken